Robert Gascoyne-Cecil (3. markiz Salisbury) (1830-1903)
 Robert Gascoyne-Cecil (5. markiz Salisbury) (1893-1972)
 Robert Gascoyne-Cecil (6. markiz Salisbury) (1916-2003)
 Robert Gascoyne-Cecil (7. markiz Salisbury) (ur. 1946)

Zobacz też 
 Robert Cecil